

Пушкінське сільське поселення — сільське поселення, Бікінський район, Хабаровський край
 Пушкінське сільське поселення — сільське поселення, Кадошкінський район, Мордовія
 Пушкінське сільське поселення — сільське поселення, Ромодановський район, Мордовія